Rekord může být:

 rekord – nejlepší výsledek v nějakém oboru lidské činnosti, např. ve sportu

ve výpočetní technice
 Záznam (informatika) – (, výslovnost [rikord]) – datový záznam v databázové tabulce nebo v souboru

jiné významy
 Rekord (televizor) – historická značka sovětských televizorů z konce 50. let 20. století
 Rekord (leštidlo) – historická značka čisticího a leštícího prostředku v domácnosti
 Rekord (žvýkačka) – žvýkačka s příchutí koly za socialismu
 Opel Rekord – rodina automobilů značky Opel, produkovaná v letech 1953–1986

Externí odkazy